Cresjnevo (makedonska: Црешнево) är ett samhälle i Nordmakedonien.   Det ligger i kommunen Opsjtina Makedonski Brod, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Cresjnevo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Cresjnevo är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Cresjnevo. Närmaste större samhälle är Brod,  kilometer söder om Cresjnevo. 

Omgivningarna runt Cresjnevo är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Cresjnevo är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Makedonski Brod (kommun)